Spathula är ett släkte av plattmaskar. Spathula ingår i familjen Dugesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Spathula